David Cox kan syfta på bland andra:

 David Cox (1783–1859), engelsk landskapsmålare
 David Cox (1924–2022), engelsk statistiker